UCI steht für:

 Ultrasonic Contact Impedance, eine Härteprüfmethode
 Union Cycliste Internationale, Welt-Radsport-Verband
 United Cinemas International, US-amerikanischer Kinobetreiber in Europa
 Universal Chess Interface, ein Computerschach-Kommunikationsprotokoll
 Universidad de las Ciencias Informáticas in Havanna, kubanische Eliteuniversität für Informatik
 University of California, Irvine

Siehe auch:
 U-cee, deutscher Sänger

Abkürzung